Honor X е серия смартфони, произвеждани от бранда Honor. Honor е дъщерна компания на Huawei. Серията Honor X има за цел да осигури позиции на Huawei на пазара на нискобюджетните устройства.

Модели

Продажби 
По време на презентацията Honor X10 Джордж Дзао (George Zhao), президентът на компанията Honor, споделя, че общите продажби на серията са надхвърлили 80 милиона броя.

Маркетинг вицепрезидент Гуан Хайтао (Guan Haitao) пише в Weibo, че продажбите на Honor 9X възлизат на повече 10 милиона броя.

Вижте също 
 Android

Източници 

Смартфони